Артур I (герцог Бретани) (1187—1203) — герцог Бретани с 1196 года.
 Артур II Бретонский (1262—1312) — герцог Бретани с 1305 года.
 Артур III (герцог Бретани) (1393—1458) — герцог Бретани с 1457 года.